Pointe Rousse peut désigner :
 la pointe Rousse, un sommet des Alpes situé dans les Alpes grées, à la frontière franco-italienne, entre la Savoie et la Vallée d'Aoste ;
 la pointe Rousse, un sommet des Alpes situé dans le massif du Giffre, en France, en Haute-Savoie.